Montjeu ist

 Montjeu (Pferd) (1996–2012), irisch gezogenes Vollblut-Rennpferd und Deckhengst
 Philibert de Montjeu (um 1374–1439), französischer Geistlicher